Вечность — философское понятие.

Художественные произведения 
Кино и телевидение
 «Вечность» () — американский телесериал, выходивший на канале ABC в 2014—2015 годах.
 «Вечность» () — французско-бельгийский фильм режиссёра Чан Ань Хунга, вышедший в 2016 году.
 «» — название ряда художественных фильмов.
 «Вечность между нами» () — американский фильм 2020 года, снятый Скоттом Спиром.
 «В ожидании вечности» () — американский фильм 2010 года, снятый Джеймсом Кичем.
 «В ясный день увидишь вечность» () — американский фильм 1970 года, снятый Винсентом Миннелли.
 «Ван Гог. На пороге вечности» () — британский фильм 2018 года, снятый Джулианом Шнабелем.
 «» — название ряда эпизодов телесериалов.
 «Знак вечности» — советский фильм 1977 года, снятый Давидом Кочаряном.
 «Из вечности» () — американский фильм 1956 года, снятый Джоном Фэрроу.
 «Конец Вечности» — советский фильм 1987 года, снятый Андреем Ермашом.
 «Навстречу вечности» () — документальный фильм 2010 года, снятый Михаэлем Мадсеном.
 «Одноразовая вечность» () — украинский мультфильм 2002 года.
 «Посланники вечности» — советский фильм 1970 года, снятый Теодором Вульфовичем.

Литература
 «Волонтёры Вечности» — книга Макса Фрая.
 Книга перемещения вечности — древнеегипетский заупокойный текст.
 «Конец Вечности» () — роман Айзека Азимова.
 «Магистраль вечности» () — роман Клиффорда Саймака.

Музыка
 «Вечность и покой» — студийный альбом группы Materia Prima.
 «Синяя вечность» — песня Муслима Магомаева.

Другие произведения
 «Драконы вечности» () — компьютерная игра, выпущенная в 2011 году.
 «На пороге вечности» () — картина Винсента Ван Гога.

Прочее 
 Вечность — село в Хвастовичском районе Калужской области России.
 Аревахач, или армянский знак вечности, — древний армянский символ.
 Озеро Вечности — лунное море.

См. также